Andria – miasto i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Alfonso Andria – włoski polityk i prawnik
 Cathialine Andria – francuska piosenkarka, kompozytorka i scenarzystka